4 miejscowości w Polsce
 Zielonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Zielonowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Zielonowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Zielonowo – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Zielonowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek